Лига чемпионов КАФ 2018 — 54-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 22-й под названием Лига чемпионов КАФ (оригинальное название текущего розыгрыша — 2018 Total CAF Champions League). Победитель будет играть на клубном чемпионате мира 2018 и Суперкубке КАФ 2019. Действующий победитель турнира — Видад.

Формат и участники 
На стадии квалификации турнир пройдёт в 2 этапа по системе плей-офф. Победители квалификационного этапа выйдут в групповой этап, проигравшие перейдут в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 16 команд будут разбиты на 4 группы, игры пройдут в 2 круга по три тура (игра дома/игра на выезде). По 2 лучшие команды из групп выйдут в  этап плей-офф. Финал будет состоять их двух матчей.
Двенадцать стран, имеющих право делегировать сразу по два клуба, определяются на основе рейтинга КАФ за пятилетку с 2012 по 2016 годы.

Команды выделенные жирным шрифтом стартуют не с предварительного, а с 1-го раунда квалификации.

Примечания
  1:Мали представляют клубы Стад Мальен и Реаль Бамако, являвшиеся чемпионом и вице-чемпионом Мали 2016, поскольку чемпионат Мали 2017 года, не был закончен к концу года.

Квалификация

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Групповая стадия 
16 победителей квалификационного турнира прошли в групповой этап. В соответствии с жеребьёвкой они составили 4 группы по 4 команды в каждой. В группах проводился традиционный двухкруговой турнир по принципу "каждый с каждым". По две лучшие команды из каждой группы проходили в раунд плей-офф.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Раунд плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 14-15 сентября 2018, ответные матчи 21-22 сентября 2018.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 2 октября 2018, ответные матчи 23 октября 2018.

|}

Финал 
Первый матч

Ответный матч

2018
Футбол в Африке в 2018 году